Jacek Wojciechowicz (ur. 1963-)
 Bolesław Wojciechowicz (ur. 1927-)
 Stas Wojciechowicz (ur. 1977
 Eduard Wajciachowicz (ur. 1960-)
 Kamila Wojciechowicz (ur. 1979-)